Gustaf Wernersson Cronquist – fotografo svedese
 Thomas Wernersson – ex calciatore svedese, portiere
 Victor Wernersson – calciatore svedese, difensore
 Yvonne Wernersson – nuotatrice svedese